David Meul (Beveren, 3 juli 1981) is een voormalig Belgisch voetballer die als doelman speelde. Hij verruilde in 2011 Cambuur-Leeuwarden voor Willem II, waar hij in juni 2015 zijn contract verlengde tot medio 2016.

Carrière

Zie ook
 Lijst van spelers van Skoda Xanthi
 Lijst van spelers van Willem II
 Lijst van spelers van Fortuna Sittard
 Lijst van spelers van SC Cambuur

Belgisch voetballer